Del Piano puede hacer referencia a:

Personas 
Donato Del Piano (1704–1785), constructor de órganos italiano.
Eduardo Del Piano (1914-1987), bandoneonista, arreglista, compositor y director de orquesta argentino dedicado al género del tango.

Lugares 
Castel del Piano, comune italiano en la provincia de Grosseto;	   
Isola del Piano, comune italiano en la provincia de Pesaro y Urbino;	   
Molino del Piano, pueblo italiano en el comune de Pontassieve, provincia de Florencia.